Wyniki podnoszenia ciężarów na 2. Mistrzostwach Świata Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów w 1988 roku w Dżakarcie (Indonezja). Startowały tylko kobiety w 9 kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de
 
 Rezultaty zawodów na iwrp.net

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1988 w sporcie
Sport w Dżakarcie
Indonezja w XX wieku
989w